Die Comarca Eo-Navia ( und asturisch Comarca del Eo-Navia) ist eine von acht Comarcas (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Asturien. Verwaltungssitz der Comarca ist Navia.

Gemeinden 

Eonavia